

Geografia 
 Galvão – comune nello Stato di Santa Catarina, Brasile

Persone 
 Antonio de Sant'Anna Galvão – santo della Chiesa cattolica nato in Brasile
 Flávio Galvão – attore e doppiatore brasiliano
 Lucas Galvão – calciatore brasiliano, difensore
 Mauro Galvão – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, difensore
 Marcelo Galvão – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico brasiliano
 Mário Galvão – calciatore portoghese, difensore